Il singolare del torneo di tennis Curitiba Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gustavo Kuerten che ha battuto in finale Răzvan Sabău 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Fernando Meligeni (primo turno)
 Gustavo Kuerten (Campione)
 Jaime Oncins (quarti di finale)
 Răzvan Sabău (finale)

 Roberto Jabali (semifinali)
 Gouichi Motomura (secondo turno)
 Francisco Costa (secondo turno)
 Emanuel Couto (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Curitiba Challenger 1997